Рубик — фамилия.

Известные носители:
 Рубик, Аня (род. 1983) — польская топ-модель.
 Рубик, Эрнё (род. 1944) — венгерский скульптор и профессор архитектуры, изобретатель Кубика Рубика.

См. также 
 Рубикс